В парному розряді жіночого тенісного турніру Clarins Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Крістін Годрідж і Кіррілі Шарп виграли титул, у фіналі перемігши пару Алексія Дешом і Наталі Ерреман 4–6, 6–3, 6–1.

Сіяні пари 
 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (1-ше коло)
 Крістін Годрідж /  Кіррілі Шарп (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Clarins Open